Matt Dawson (né en 1958), astronome britannique ;
 Matt Dawson (né en 1972), joueur de rugby à XV anglais ;
 Matt Dawson (né en 1994), joueur australien de hockey sur gazon.